Canut I o Hardeknud (~890)
 Canut I o Canut II de Dinamarca (985 o 995 – 1035)
 Canut I de Suècia (~1150 – 1195/96)